«А́веш» (, ) — португальский футбольный клуб, базирующийся в городе Вила-даз-Авише. Основан в 1930 году. Обладатель Кубка Португалии 2017/18. В Лиге Сагриш «Авеш» дебютировал 1985/86, лучший результат клуба — 13-е место в сезонах 1985/86 и 2017/18. Из-за финансовых проблем в 2020 году клуб был отправлен в третью лигу, но перед началом сезона отказался от участия в ней. На данный момент клуб существует только юридически.

Домашние матчи проводит на стадионе «Авеш», вмещающем 8 560 зрителей. Содержит футбольные школы для молодёжи, а также две футзальные команды (одна — мужская, вторая — женская). Официальная группа поддержки клуба имеет название «Форса Авенсе» (Força Avense).

История 
Клуб был основан 12 ноября 1930 года группой друзей. В сезоне 1931/32 впервые была создана первая и резервные команды клуба, который носил название «Onze Vermelhos das Aves» (буквально «Одиннадцать красных птиц» по аналогии с прозвищем сборной Бельгии, «Красные дьяволы»). Свой первый матч команда провела 26 апреля 1931 года против команды клуба «Негрелос», первая официальная игра состоялась 13 сентября того же года со «Спортингом» из Гимарайнша. В 1932 году по рекомендации футбольной ассоции название клуба было изменено на «Clube Desportivo das Aves» («Спортивный клуб Авеша») ил «C. D. Aves», поскольку красный цвет ассоциировался с коммунистической идеологией.

С сезона 1932/33 «Авеш» выступал на региональном уровне в лигах округа Порту. В сезоне 1972/73 клуб впервые вышел во вторую лигу Португалии. В сезоне 1983/84 «Авеш» выиграл третью лигу, через год — вторую лигу и в сезоне 1985/86 впервые в своей истории играл в португальской Примейре. После первого же сезона клуб вылетел во вторую лигу и долгое время был её участником. Трижды «Авеш» возвращался в Примейру: в 2000, 2006 и 2017 годах. Лишь в последней попытке ему удалось задержаться в главной португальской лиге дольше, чем на один сезон. В сезоне 2017/18 клуб впервые в своей истории выиграл Кубок Португалии, обыграв в финале лиссабонский «Спортинг» со счетом 2:1. Несмотря на победу в национальном кубковом турнире «Авеш» не получил возможности сыграть в Лиге Европы, поскольку не получил вовремя лицензию УЕФА.

В сезоне 2019/20 «Авеш» занял последнее место в Примейре и должен был в следующем сезоне выступать в Сегунде. Однако в июле 2020 года из-за финансовых проблем клуб был лишён профессионального статуса и отправлен в третий дивизион. Из-за долгов ФИФА запретила клубу регистрировать новых игроков. Перед началом сезона 2020/21 «Авеш» отказался от участия в матчах третьего дивизиона. В октябре 2020 года началась реорганизация клуба под новым названием «Clube Desportivo das Aves 1930».

Достижения 
 Обладатель Кубка Португалии: 2018
 Чемпион Сегунды: 1985

Выступления за последние годы

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Португалии
Спорт в Порту